Abresch ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Abresch (1850–1912), US-amerikanischer Unternehmer und Gründer der Charles Abresch Company
 Eugen Abresch (1867–1952), deutscher Politiker (Bayern)
 Friedrich Ludwig Abresch (1699–1782), niederländischer Philologe deutscher Herkunft
 Johann Philipp Abresch (1804–1861), deutscher Revolutionär und Schöpfer der schwarz-rot-goldenen Fahne
 Michaela Abresch (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Petrus Abresch (1736–1812), niederländischer reformierter Theologe
 Philipp Abresch (* 1975), deutscher Journalist
 Wilhelm Abresch (1671–1743), deutscher Theologe und Pfarrer

Abresch ist Bestandteil des Namens folgender Unternehmen:

 Charles Abresch Company, US-amerikanischer Hersteller von Fuhrwerken, Automobilen, Nutzfahrzeugen, Karosserien und Motorrad-Seitenwagen

Abresch ist Bestandteil des Markennamens folgender Motorfahrzeuge:

 Abresch-Cramer Model A, früherer US-amerikanischer LKW
 Abresch-Cramer Model B, früherer US-amerikanischer LKW
 Abresch-Cramer Model C, früherer US-amerikanischer LKW